Popów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Kłobucki
 Popów (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Kłobucki in de gemeente Popów
 Popów (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kaliski
 Popów (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Kraśnicki
 Popów (powiat Łowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Łowicki
 Popów (powiat Poddębicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Poddębicki